Куга — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Фамилия 
 Куга, Ёсико (род. 1931) — японская актриса.
 Куга, Роман Олегович (род. 1974) — российский футболист.
 Куга, Янис (1878—1969) — латвийский художник и сценограф.

Топонимы 
 Куга — река в России, протекает в Воскресенском районе Нижегородской области. 
 Куга (уезд) — уезд, расположенный в префектуре Ямагути, Япония

 См. также 
 Ford Kuga — компактный кроссовер американского автомобильного концерна Ford Motors.
 Куга — одно из бытовых названий Рогоза широколистного.